Gottern ist der Name folgender Orte:

 Altengottern, Ortsteil der Gemeinde Unstrut-Hainich im Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen
 Großengottern, historisch auch Bischofsgottern, Gemeinde im Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen

Siehe auch:
 Göttern, Ortsteil von Magdala